Чемпіонат Албанії 1986–1987 — 48-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Влазнія взяв участь у Кубка володарів кубків 1987—1988 як переможець Кубку Албанії 1986—1987.
2. З клубів Фламуртарі (Вльора), Динамо (Тирана) та 17 Ненторі було знято по 3 очки.
3. З клубу Аполонія було знято 6 очок.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1986—1987
Албанія
Албанія